Александр Евгеньевич Костерев (род. 4 апреля 1958, Ленинград, СССР) — русский поэт-песенник. Имеет высшее техническое (Ленинградский политехнический институт) и среднее музыкальное образование (музыкальное училище по классу ударных инструментов Валерия Брусиловского, ныне живущего в Германии).

Творчество 
Александр Костерев — автор стихов, литературных и публицистических статей, эссе, пародий и стихотворных переводов, опубликованных в ряде периодических изданий: журнале «Смена», газетах «Советская культура», «Новгородская правда», «Тюменский комсомолец», «Уральский рабочий», «Юрмала», иностранной периодике Латвии  (Ригас балсс) Эстонии (Молодёжь Эстонии),  Чехии (Ревю) и других. В новейшее время стихи и проза А.Костерева публикуются в журналах: Новый мир (№12 декабрь 2021 г.), "Причал" ( №29 ноябрь 2021 г.), "Литра" ( №2 декабрь. 2021), периодически размещаются публикации в издании День литературы (газета), сетевом альманахе "45 параллель" и многих других.      

Во второй половине 1970-ых годов Александр Костерев становится участником Ленинградского городского клуба песни (Клуба самодеятельной песни), созданного Борисом Потёмкиным  при Доме народного творчества на ул. Рубинштейна). В 1980-е годы после окончания музыкального училища Александр Костерев работал барабанщиком в Дирекции музыкальных ансамблей Объединения «Ленконцерт», был автором и ведущим музыкальной программы «Тип-топ» на Ленинградском радио. Первая песня на виниле «Все решено» на стихи А. Костерева и музыку А. Косинского была записана Валерием Леонтьевым в 1989 году и вышла на фирме "Мелодия" в сборнике «О женщинах с любовью», С60 29627 006 в 1990 г.

Всего в творческой биографии Александра Костерева стихи к  более чем 100 песням, музыку к которым сочинили замечательные композиторы Александр Зацепин, Валерий Ярушин, Сергей Березин, Аркадий Укупник, Вячеслав Малежик. Ростислав Гепп, Вячеслав Митрохин, Андрей Косинский, Владимир Густов, Аркадий Баркан, Игорь Азаров, Дмитрий Григорьев и другие. 

Песни на стихи Александра Костерева исполняют: Анатолий Алёшин, Андрей Косинский, Валентина Легкоступова, Валерий Леонтьев, Владимир Густов, Владимир Харитонов, Валерий Ярушин, Вячеслав Малежик, Виктор Зинчук, Вячеслав Митрохин, Дмитрий Григорьев, Игорь Азаров, Юлия Мирошниченко, Марина Кирсанова, Юрий Охочинский, Эдита Пьеха, Михаил Шуфутинский,  Борис Осокин,  группы «Ариэль», «АРС», «Иваныч», «Нескучный сад», «Пламя», «Радио-Рок», «Синдикат», "Кубинская разведка" и др.

А.Костерев был членом жюри ряда музыкальных и поэтических конкурсов, начиная с конкурса в Челябинске "Арт-старт -1992". Неоднократный победитель поэтических конкурсов, конкурсов эссе и переводов, учреждаемых популярными изданиями и региональными отделениями российских писательских организаций (Реупублика Дагестан, Астрахань и другие).

Дискография

Песни 
 «Всё решено» (музыка: А.Косинский, исполнитель: В.Леонтьев);
 «Рисунок» (музыка: А.Косинский, исполнитель: В.Леонтьев);
 «Париж» (музыка: В. Малежик, исполнитель: В. Малежик);
 «Вера» (музыка: В. Малежик, исполнитель: В. Малежик);
 «Памяти Вертинского» (музыка: А. Укупник, исполнитель: М. Шуфутинский);
 «Окно в осень» (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Э. Пьеха);
"Снежная королева" (музыка: Владимир Густов,исполнитель: Ю. Мирошниченко);
"Вот и лето кончилось" (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Андрей Косинский);
"Уходила Любовь" (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Владимир Густов);
"Цветной поезд" (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Владимир Харитонов и группа Radio Rock);
"Я не верю" (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Владимир Харитонов и группа Radio Rock);
«Птица-Тройка» (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Владимир Харитонов и группа Radio Rock);
«Ночь» (музыка: Владимир Густов, исполнитель: Владимир Харитонов и группа Radio Rock);
 «29 гвоздик» (музыка: А. Косинский, исполнитель: В.Легкоступова); 
«Мечты» (музыка: Андрей Косинский,  исполняет Алексей Глызин );
 «Мотив» («Одиночество») (музыка: А. Баркан, исполнитель: А. Алешин/Ю. Охочинский);
 «Снег» (музыка: Сергей Березин, исполнитель: группа «Пламя»);
"А костра и не было" (музыка: Сергей Березин, исполнитель: Борис Осокин «Нескучный сад»);
"Мы друг другу верим" (музыка: Сергей Березин, исполнитель:Сергей Березин);
 «Казачья» (музыка: В. Ярушин, исполнитель: группа «Иваныч»);
 «Рождество» (музыка: А. Зацепин, исполнитель: М.Кирсанова);
 "Поздно" (музыка: А. Зацепин, исполнитель М. Кирсанова);
 "Чужие" (музыка: А. Зацепин,  исполнитель М. Кирсанова);
 "Париж" (музыка: А. Зацепин,  исполнитель М. Кирсанова);
 "Проводи меня" (музыка: А. Зацепин,  исполнитель М. Кирсанова);
"В Питере снег" (музыка: В. Малежик, исполнитель В. Малежик);
"Душа моя жива" (музыка: В. Малежик, исполнитель В. Малежик);
"Сполетто" (музыка: В. Малежик, исполнитель В. Малежик);
"Ноябрь" (музыка: В. Малежик, исполнитель В. Малежик);
«Уезжают друзья» (В. Ярушин — А. Костерев) -  поет Валерий Ярушин, группа «Иваныч»; 
«Ты могла» (В. Ярушин — А. Костерев) - поет Валерий Ярушин, группа «Иваныч»; 
«Седьмой ангел» (В. Ярушин — А. Костерев) -  поет В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Чума» (В. Ярушин — А. Костерев) - поёт В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Моцарт и Сальери» (В. Ярушин — А. Костерев) -  поёт В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Красный смех» (В. Ярушин — А.Костерев) -  поёт В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Мой бог — музыка» (В. Ярушин — А. Костерев) -  поёт В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Вдали от России» (В. Ярушин — А. Костерев) -  поёт В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Голуби» (В. Ярушин — А. Костерев), поёт В. Ярушин, «Иваныч»; 
«Полюби меня нехорошим» (В. Ярушин — А. Костерев), поёт В. Ярушин;
"Свеча" (музыка В. Зинчук), исполняет В. Зинчук и группа "Хорус";
"Странный" (музыка В. Митрохина, исполняет В. Митрохин и группа "АРС");
"Тень фортуны" (музыка В. Митрохина, исполняет В. Митрохин и группа "АРС");
"Истины" (музыка Р. Геппа, исполняет Р. Гепп и группа "Ариэль");
"Крещендо" (А.Сотник -  А.Костерев), исп. А.Сотник;
"В городе у воды" (А.Сотник -  А.Костерев), исп. А.Сотник;
"Вальсок"  (А.Сотник -  А.Костерев), исп. А.Сотник.

Библиография о творчестве 
 Валерий Ярушин, Судьба по имени «Ариэль».
Вячеслав Малежик. Официальный сайт  
Бурлака, Андрей Петрович.  Рок-энциклопедия

Примечания 

Поэты Санкт-Петербурга
Русские поэты
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета

Ссылки